Castellazzesi – abitanti di Castellazzo (Rho)
Castellazzesi – abitanti di Castellazzo Bormida
Castellazzesi – abitanti di Castellazzo Novarese
Castellazzesi – abitanti di Castellazzo de' Barzi
Castellazzesi – abitanti di Castellazzo de' Stampi